Deyrolle ist der Name folgender Personen:

 Achille Deyrolle (1813–1865), französischer Entomologe und Naturalienhändler. Vater von Émile Deyrolle.
 Émile Deyrolle (1838–1917), französischer Entomologe, Naturforscher und Naturalienhändler. Sohn von Achille Deyrolle und Bruder von Henri Deyrolle.
 Henri Deyrolle (1827–1902), französischer Entomologe, Naturforscher und Naturalienhändler. Bruder von Achille Deyrolle.
 Jean-Jacques Deyrolle (1911–1967),  französischer Maler und Grafiker.
 Théophile Deyrolle (1844–1923), französischer Maler, Illustrator und Keramiker.